San Julian kan syfta på:

Argentina 

 San Julián (kommunhuvudort), Santa Cruz,

Filippinerna

 San Julian – en kommun,

Mexiko 

 San Julián (kommun), Jalisco, 
 San Julián (ort i Mexiko, Jalisco, San Julián), 
 San Julián (ort i Mexiko, Chiapas), Villa Corzo,

Spanien 

 Narón (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña,